Roya Megnot (née le ) est une actrice américaine ayant surtout joué dans des téléfilms et des séries télévisées. 

Elle meurt des suites d'une tumeur au cerveau le .

Filmographie

Téléfilms 
1998 : Parasite mortel
1991 : Les 100 vies de Black Jack Savage : Reya Monténégro
1987 : Nuit Rose: Daughter Akhbar : Kara Akhbar

Séries TV
1992 : Les Dessous de Palm Beach : Mia Cortez
1992 : MacGyver (saison 7, épisode 14 "La fontaine de jouvence") : Mukti
1991 : Les Contes de la crypte (épisode La Peinture au sang) : Sharon
1991 : Les 100 vies de Black Jack Savage (séries TV) : Reya Monténégro
1990 : DEA : Isabella Solana
1990 : Code Quantum : Sybil
1989 : True Blue
1983 : Amoureusement vôtre

Références

Liens externes
 

Actrice américaine de télévision
Naissance en mai 1962
Naissance à Southfield (Michigan)
Décès en mai 2009
Décès à 46 ans
Mort d'une tumeur au cerveau
Décès à Beverly Hills